Kent Persson kan syfta på:

Kent Persson (vänsterpartist), vänsterpartistisk politiker, född 1951.
Kent Persson (moderat), moderat politiker, född 1971.